Змагання в парному розряді серед жінок проходили в рамках тенісного турніру WTA 2-ї категоріїSydney International 1999, який відбувся вчотирнадцяте в Австралії. Мартіна Хінгіс і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Олена Лиховцева і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі Мері Джо Фернандес і Анке Губер з рахунком 6–3, 2–6, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
{{columns-list|
  Соня Джеясілан /  Джанет Лі (кваліфікантки)
  Труді Мусгрейв /  Бріанн Стюарт (кваліфікаційний матч)
}}

 Кваліфікувалися 
  Соня Джеясілан /  Джанет Лі

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Sydney International 1999 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд